La chapelle New Park Street construite en 1833 était une église réformée baptiste située dans le Southwark à Londres.

Histoire 
L'assemblée commença son culte en 1650. Son premier pasteur fut William Rider, et des pasteurs célèbres prirent sa suite à sa place depuis Benjamin Keach inclus, Dr. John Gill, Dr. John Rippon, et C. H. Spurgeon. Le Metropolitan Tabernacle à Elephant et Castle continue encore les cultes et conserve ses principes historiques sous le pasteur actuel, le docteur Peter Masters.

Pasteurs de l'église
William Rider,1653-1665 (12 ans)
Benjamin Keach, 1668-1704 (36 ans)
Benjamin Stinton, 1704-1718 (14 ans)
Dr. John Gill, 1720-1771 (51 ans)
Dr. John Rippon, 1773-1836 (63 ans)
Joseph Angus, 1837-1839 (2 ans)
James Smith, 1841-1850 (8 ½ ans)
William Walters, 1851-1853 (2 ans)
Charles Spurgeon, 1854-1892 (38 ans)
Arthur Tappan Pierson 1891-1893 (2 ans)
Thomas Spurgeon, 1893-1908 (15 ans)
Archibald G Brown, 1908-1911 (3 ans)
Dr. Amzi Clarence Dixon, 1911-1919 (8 ans)
Harry Tydeman Chilvers, 1919-1935 (15 ½ ans)
Dr. W Graham Scroggie, 1938-1943 (5 ans)
W G Channon, 1944-1949 (5 ans)
Gerald B Griffiths, 1951-1954 (3 ans)
Eric W Hayden, 1956-1962 (6 ans)
Dennis Pascoe 1963-1969 (6 ans)
Dr. Peter Masters, 1970-...

Notes et références 

 

Église baptiste en Angleterre
Église calviniste